Ricardo Cabot Boix, španjolski reprezentativac u hokeju na travi
Ricardo Cabot Durán, španjolski reprezentativac u hokeju na travi